Zerlegung steht für:

Mathematik:
 Primfaktorzerlegung, die Zerlegung einer natürlichen Zahl in Primfaktoren
 Partition (Mengenlehre), die Partitionierung einer Menge in kleinere Mengen
 Riemann-Zerlegung, die Zerlegung eines Intervalls
 die Darstellung einer Matrix als Matrizenprodukt
 die Zerlegung der Eins eines topologischen Raums
 eine Zerlegung offener Mengen in 

Verkehr:
 die Abkoppelung von Eisenbahnwagen zwecks Zugbildung

Lebensmittelwirtschaft:
 die Zerlegung von Frischfleisch

Siehe auch:
 Zerlegen
 Dekomposition
 Faktorisierung